Den Namen Cattell tragen folgende Personen:

 Alexander G. Cattell (1816–1894), US-amerikanischer Politiker
 Alfred Cattell (1857–1933), walisischer Rugbyspieler
 James McKeen Cattell (1860–1944), US-amerikanischer Persönlichkeits-Psychologe
 Raymond Cattell (1905–1998), britisch-US-amerikanischer Persönlichkeits-Psychologe

Siehe auch:
 Catel